Jean Le Moyne peut signifier :
 Jean Le Moyne, maître écrivain actif à Paris au milieu du  ;
 Jean Le Moyne (1913-1996), écrivain québécois.